Termin MCP ima više značenja.

 Proteazomski endopeptidazni kompleks, enzim
 1-Metilciklopropen, veštački biljni hormon